
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden Nummer 6001 bis 6500 

|}
 

06001

an:Lista d'asteroides (6001-7000)
ast:Llista d'asteroides (6001-7000)
ca:Llista d'asteroides (6001-7000)
cs:Seznam planetek 6001-6250
en:List of minor planets: 6001–7000
eo:Listo de asteroidoj (6001–7000)
es:Anexo:Asteroides (6001)–(7000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۶۰۰۱ - ۷۰۰۱)
fi:Luettelo pikkuplaneetoista: 6001–7000
fr:Liste des astéroïdes (6001-7000)
it:Lista di asteroidi (6001-7000)
ja:小惑星の一覧 (6001-7000)
la:Index Asteroidum 6001-7000
nn:Nummererte småplanetar/6001–7000
no:Liste over nummererte småplaneter: 6001–7000
pl:Lista planetoid 6001-7000
pt:Anexo:Lista de asteroides (6001-7000)
ro:Lista planetelor minore: 6001–7000
sk:Zoznam planétok 6001 – 6250
sl:Seznam asteroidov (6001-6250)
tl:Talaan ng mga planetang menor: 6001–7000
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
zh:小行星列表/6001-7000